Алекса́ндр Петрович Соловов:
 Соловов, Александр Петрович (1908—1993) — советский геохимик, заслуженный геолог РСФСР (1985).
 Соловов, Александр Петрович (1911—1985) — советский борец классического стиля, заслуженный тренер СССР (1956).